Heiner Müller (1929–1995) német drámaíró
Heiner Müller (1961) német labdarúgó-partjelző